Balloon – segno grafico usato nei fumetti, vignette e fotoromanzi per contenere i testi pronunciati o pensati da un personaggio
 Balloon – tipo di bicchiere
 Balloon - Il vento della libertà – film del 2018 diretto da Michael Herbig